

Patronyme
 Bruno Groppo, est un historien français, spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier
 Marco Groppo, (1960- ),  est un coureur cycliste italien.

Toponyme
 Le Groppo est un volcan d'Éthiopie.
 Pozzol Groppo est une commune italienne de la province d'Alexandrie.  
 Le rio Groppo est une petite rivière italienne qui se jette dans la Méditerranée à Manarola

Autres
 Le Groppo est un torpilleur de la Marine italienne. 

Homonymie
Homonymie de patronyme